Rošca kan syfta på följande platser:

Montenegro 

 Rošca (samhälle),

Österrike 

 Rosenbachsattel, bergspass, Kärnten, Politischer Bezirk Villach Land, 

Robotskapade Montenegroförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar